Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2003 – 2. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 4 lipca 2003 w słoweńskim Velenje, a zakończyła 24 sierpnia 2003 w norweskim Trondheim.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna

Nieoficjalna klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
2003 w sportach zimowych